MELSEC — зарегистрированная торговая марка промышленных программируемых логических контроллеров (ПЛК), производимых корпорацией Mitsubishi Electric. 

Аббревиатура MELSEC расшифровывается как Mitsubishi ELectric SEquenCer. 
Впервые аббревиатура MELSEC была использована для обозначения модели серийного ПЛК Mitsubishi Electric в 1978 году.

В настоящее время под торговой маркой MELSEC корпорация Mitsubishi Electric производит следующие семейства промышленных ПЛК:
 компактные промышленные ПЛК MELSEC FX для задач автоматизации низкой и средней сложности;
 модульные промышленные ПЛК MELSEC L для задач автоматизации средней сложности;
 модульные промышленные ПЛК MELSEC System Q для задач автоматизации высокой сложности.

Торговые марки Японии
Производители электроники Японии